Bernabò Visconti (1323-1385) – figlio di Stefano e co-signore di Milano
Bernabò Visconti (?-1552) – condottiero, figlio di Francesco Bernardino (?–1504) marchese di Brignano